Antoni Comas i Baldellou (Barcelona, 1934), economista i polític català. Conseller de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya 1988-1999.
 Antoni Comas i Pujol (Mataró, 1931 - Barcelona, 1981), professor i crític literari català.
 Antoni Comas i Ruano (Barcelona, 1961), tenor barceloní